Göhringer ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Göhringer (* 1954), deutscher Bildhauer
 Diana Göhringer (* 1980), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Marius Göhringer (* 1992), österreichischer Eishockeyspieler